Spadek – termin prawny w zakresie dziedziczenia
 Spadek podłużny – termin w architekturze 
 Spadek – termin w sporcie oznaczający degradację w rozgrywkach zespołowych
 Spadek – film japoński z roku 1962 w reżyserii Masakiego Kobayashiego
 Spadek – film polski z 1988
 Spadek – film polski z 2005

 Inne
 Spadek adoniczny
 Spadek hydrauliczny
 Spadek ilości owadów zapylających
 Spadek Leonarda da Vinci
 Spadek napięcia
 Spadek napięcia (elektroenergetyka)
 Spadek swobodny

Zobacz też